Выходцевский — русская фамилия. Известные носители:

 Выходцевский, Александр Петрович — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (№ 8787; 26.11.1851).
 Выходцевский, Николай Владимирович — генерал-майор в отставке, Георгиевский кавалер (02.04.1879).
 Выходцевский, Пётр Прокофьевич — генерал-майор, командир Архангелогородского 17-го пехотного полка.